Streatley – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Streatley – miasto w hrabstwie Berkshire (Anglia)